Париньї́-ла-Роз, Паріньї-ла-Роз () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 190 км на південний схід від Парижа, 125 км на захід від Діжона, 45 км на північний схід від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Париньї-ла-Роз на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Париньї-ла-Роз на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр